Ørnbak er/var efternavnet på følgende personer:
 Henning Ørnbak (1925−2007), dansk instruktør og manuskriptforfatter
 Nijas Ørnbak-Fjeldmose (født 1983), dansk skuespiller og barnebarn af ovenstående

Efternavne